Jorginho
 Jorginho (1964) brazil labdarúgó
 Jorginho (1974) brazil strandlabdarúgó
 Jorginho (1975) brazil labdarúgó
 Jorginho (1991) brazil labdarúgó
hasonló nevűek
 Jorge Luis Sosa (1977) brazil labdarúgó
 Jorge Manuel Amador Galufo (1978) portugál labdarúgó
 Jorginho Paulista (1980) brazil labdarúgó